Сандра Ан Лауер (; родена на 18 май 1962 в Заарбрюкен, Германия), професионално позната като Сандра (в Германия – Зандра), е популярна германска изпълнителка и текстописец, живееща в Ибиса, Испания.

Първоначално добива популярност като вокалистка на диско триото Arabesque (с което е гостувала в България), но през 1984 година се отделя от триото и започва своята много успешна соло кариера. Тя става още по-известна и като част от музикалния проект Енигма, който е ръководен от вече бившия ѝ съпруг Майкъл Крету. Тя е един от шепнещите женски гласове в албумите на Енигма. Сандра и Майкъл имат двама синове (близнаци) Никита и Себастиян, родени на 6 юли 1995. През ноември 2007 Сандра се развежда с Майкъл, цитирайки лични и професионални различия.

В нейния професионален екип освен съпругът ѝ Майкъл Крету са били Хуберт Кемлер, Маркус Льор, Клаус Хиршбургер, Арманд Фолкер, Франк Петерсон, Анди Йонас и Йенс Гад.

Дискография

Албуми 
 1985: The Long Play [#12 Германия, #8 Норвегия, #2 Швеция, #18 Австрия, #4 Швейцария]
 1986: Mirrors [#16 Германия, #14 Норвегия, #40 Швеция, #13 Швейцария]
 1987: Ten On One [#19 Германия, #28 Австрия, #14 Швейцария]
 1988: Into A Secret Land [#14 Германия, #18 Норвегия, #22 Швеция, #13 Австрия, #9 Швейцария]
 1988: Everlasting Love
 1990: Paintings In Yellow [#4 Германия #30 Швеция, #14 Австрия, #8 Швейцария]
 1992: Close To Seven [#7 Германия, #20 Норвегия, #27 Швеция, #26 Австрия, #13 Швейцария]
 1992: 18 Greatest Hits [#10 Германия, #7 Франция, #36 Швеция, #27 Швейцария]
 1995: Fading Shades [#42 Германия, #37 Швейцария]
 1999: My Favourites [#19 Германия, #15 Норвегия, #43 Швейцария]
 2002: The Wheel Of Time [#8 Германия, #63 Австрия, #68 Швейцария]
 2003: The Essential
 2006: Reflections [#145 Франция]
 2007: The Art of Love [#16 Германия #159 Франция, #88 Швейцария #26 Полша]
 2009: Back to life (от 27 март 2009 г.) [#83 Швейцария]
 2012: Stay In Touch (16 октомври 2012 г.)

Сингли

Външни препратки 
 Официален сайт
 Сайт на мениджърската компания на Сандра
 Сандра в Last.fm

Германски певици
Евродиско музиканти
Денс музиканти
Личности (Саарбрюкен)